SB 9 war nach dem Reihenschema ab 1864 der Südbahngesellschaft (SB) eine Gruppenbezeichnung für insgesamt zehn Dampflokomotiven die von anderen Bahngesellschaften übernommen waren.
Diese waren die vormaligen 
 zwei LVStB – Bergamo und Udine mit der Achsfolge 1B der k.k. priv. Lombardisch-venetianischen Staatsbahn
 acht SStB – Franzdorf bis Wippach mit der Achsfolge B3 der k.k Südlichen Staatsbahn.

SB 0090
SB 0090
SB 0090
SB 0090